Příjmení Vajcechovskij/Vajcechovská (:Вайцеховский/Вайцеховская) nosí více různých osobností:

 Jelena Vajcechovská (* 1958) – ruská sportovní novinářka a sovětská skokanka do vody
 Jevgenij Vladimirovič Vajcechovskij (* 1986) – ruský reprezentant v lezení na rychlost

Externí odkazy